Splieth – nazwisko następujących osób: 

 Heinrich Splieth (1877–1929) – niemiecki rzeźbiarz, syn Heinricha Josefa Splietha 
 Heinrich Josef Splieth (1842–1894) – niemiecki rzeźbiarz w drewnie i rzemieślnik, ojciec Heinricha Splietha 
 Wilhelm Andreas Hermann Splieth (1862–1901) – niemiecki historyk i badacz starożytności 
Strony ujednoznaczniające